Xenija / Xenia či Ksenija (: Ксения) je ženské křestní jméno (počeštěně Xenie).

Známé nositelky 
Ksenija
 Ksenija Baltaová (* 1986) – estonská atletka, skokanka
 Ksenija Milošević (* 1982) – srbská zpěvačka a houslistka
 Ksenija Sankovičová (* 1990) – běloruská moderní gymnastka
 Ksenija Simonova (* 1985) – ukrajinská umělkyně

Xenia
 Xenia Knollová (* 1991) – švýcarská tenistka

Xenija
 Xenija Aleksejevová (* 1987) – ruská sportovní lezkyně
 Xenija Čibisovová  (* 1988) – ruská judistka
 Xenija Čumičeva (* 1987) – švýcarská topmodelka ruského původu
 Xenija Lykinová (* 1990) – ruská tenistka 
 Xenija Pervaková (* 1991) – ruská tenistka 
 Xenija Sobčaková (* 1981) – ruská televizní moderátorka a novinářka
 Xenija Vdovinová (* 1987) – ruská atletka, sprinterka
 Xenija Zadorinová (* 1987) – ruská atletka, sprinterka

Podobné 
 Xena
 Xenie
 Polyxena

Ženská jména
Jména ruského původu